Jagged Point ( für Zerklüftete Spitze) ist der Name folgender Landspitzen:
 Jagged Point (Bellingshausen Island)
 Jagged Point (Südgeorgien)